Adolf Bernhard Marx (1795–1866) – niemiecki teoretyk muzyki
 Joachim Marx (ur. 1944) – piłkarz reprezentacji Polski w latach 1966–1975
 Joseph Marx (1882–1964) – kompozytor austriacki
 Karl Marx, także Karol Marks (1818–1883) – niemiecki filozof, socjolog, ekonomista, historyk, dziennikarz i działacz rewolucyjny, twórca socjalizmu naukowego
 Reinhard Marx (ur. 1953) – arcybiskup Monachium i Fryzyngi, kardynał
 Richard Marx (ur. 1963) – amerykański wokalista, kompozytor, twórca tekstów i producent płytowy
 Wilhelm Marx (1863–1946) – polityk niemiecki
 Bracia Marx (ang. Marx Brothers) – piątka rodzeństwa aktorów teatralnych i filmowych:
 Leonard Marx znany jako Chico (1887–1961)
 Adolph Arthur Marx znany jako Harpo (1888–1964)
 Julius Henry Marx znany jako Groucho (1890–1977)
 Milton Marx znany jako Gummo (1892–1977)
 Herbert Marx znany jako Zeppo (1901–1979)

Zobacz też 
 Marks